Deze tabel bevat de deelnemende clubs uit Tsjecho-Slowakije in de verschillende UEFA-toernooien per seizoen.

Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije 
NB Klikken op de clubnaam geeft een link naar het Wikipedia-artikel over het betreffende toernooi in het betreffende seizoen.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië

Voetbal in Slowakije
Voetbal in Tsjechië
Deelnemers UEFA-toernooien